Dąbie (stad), in powiat Kolski, woiwodschap Groot-Polen
 Dąbie (gemeente in powiat Kolski)
 Dąbie (gemeente in powiat Krośnieński)
 Dąbie (Ermland-Mazurië)
 Dąbie (Lubusz)
 Dąbie (Subkarpaten)
 Dąbie, een stadsdeel van Szczecin